Макарора () — река на Южном острове Новой Зеландии, течет по территории Отаго. Впадает в северную оконечность озера Уанака.

Истоки реки находятся у ледника Брустер в Южных Альпах. Генеральным направлением течения является юго-запад. В верхней половине течёт по территории северо-восточной части национального парка Маунт-Аспайринг. Впадает в северную оконечность озера Уанака на высоте 282 м над уровнем моря. Крупнейшие притоки: Уилкин, , , .

Вдоль среднего и нижнего течения реки проходит одна из общенациональных автодорог Новой Зеландии — государственное шоссе .

Примечания 

Бассейн Клуты
Реки Новой Зеландии
Водные объекты Отаго (регион)